Tomasz Różycki (ur. 1966) – polski wokalista
 Tomasz Różycki (ur. 1970) – polski poeta
 Tomasz Różycki – polski piłkarz wodny